Le mot concordance peut signifier :
 dans l'édition, particulièrement de livres religieux, la concordance verbale ou thématique
 en grammaire, la concordance des temps
 en philologie,  le répertoire des exemples rencontrés pour chaque mot et donnant chaque occurrence dans un contexte minimal,  concordance (livre)
 en chronologie, la concordance des dates des calendriers républicain et grégorien
 en politique suisse, le système de concordance

Articles connexes 
 Test de concordance de script, en médecine